Botticinesi – abitanti di Botticino Sera
Botticinesi – abitanti di Botticino